Hildebrandtia är ett släkte av groddjur. Hildebrandtia ingår i familjen Ptychadenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Hildebrandtia

en:Hildebrandtia